Sanguillo puede referirse a:
El nombre común de la planta Cornus sanguinea.
 El nombre común de la planta Sambucus ebulus.
 El nombre común de la planta '''Viburnum tinus.